Dit is een lijst van presidenten van Namibië.

Presidenten van Namibië (1990-heden)

Zie ook 
 Lijst van premiers van Namibië
 Eerste minister van Namibië
 Zuidwest-Afrika#Lijst van regeringsleiders van Zuidwest-Afrika

Politiek in Namibië
Namibie
Presidenten